Die Abkürzung PAME steht für: 

 die Militante Arbeiterfront
 Primäre Amöben-Meningoenzephalitis

Pame steht für:
 Pame (Ethnie), ein indigenes Volk in Zentralmexiko
 Pame (Sprache), eine Sprache der Otomangue-Sprachfamilie in Mexiko

Abkürzung